Twee plaatsen in Slovenië
Gabrska Gora (Litija)
Gabrška Gora (Škofja Loka)